Cogumelo
Cogumelo Records
Núcleo de Quadrinhos da FAU - conhecido como "Cogumelo"

Veja também
Mushroom

Desambiguação